Hodde 
 Hodde Sogn, eine Gemeinde in Dänemark
 Stefan Hodde, ein ehemaliger deutscher Sportler